Andrzej Markowski (architekt) 
 Andrzej Markowski (muzyk)
 Andrzej Markowski (językoznawca)
 Andrzej Markowski (reportażysta) 
 Andrzej Markowski (muzyk zespołu Ocean)